Мели́сса Дон Хо́вард (; 12 февраля 1977, Окинава, Япония) — американская телевизионная персона.

Биография 
Мелисса Дон Ховард родилась 12 февраля 1977 года в Окинаве (Япония) в семье американо-африканца Мориса Ховарда и филиппинки Нарицисы Ховард. У Мелиссы есть старшая сестра Марлин и младший брат Майкл.

После появления в реалити-шоу «The Real World: New Orleans» телеканала MTV Ховард переехала в Лос-Анджелес, чтобы попытаться стать стенд-ап комедиантом.

С 29 сентября 2007 года Мелисса замужем за музыкантом . У супругов есть дочь — Шэлом Мейзи Бек (род.20.03.2009).

Примечания

Ссылки 
 

Участники шоу «Реальный мир»
Выпускники Южно-Флоридского университета